Música lírica
Teatro lírico
Poesia lírica
Ou ainda:
Líricas (álbum) - de Zeca Baleiro

Desambiguações de música